Le psaume 36 peut désigner :
 le psaume 36 (35) : psaume 36 selon la numérotation hébraïque, psaume 35 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 37 (36) : psaume 37 selon la numérotation hébraïque, psaume 36 selon la numérotation grecque.